Городнее () — название населённых пунктов на Украине:

 Городнее — село в Любомльском районе Волынской области.
 Городнее — село в Беловодском районе Луганской области.
 Городнее — посёлок в Перевальском районе Луганской области.
Городнее — село в Болградском районе Одесской области.
 Городнее — село в Краснокутском районе Харьковской области.
 Городнее — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Огородное